Юдинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Юдинский сельсовет — в Ирбейском районе Красноярского края.
 Юдинский сельсовет — в Звенигородском (1939—1957, 1960—1965), Кунцевском (1957—1960) и Одинцовском (1965—1994) районах Московской области.
 Юдинский сельсовет — в Ленинском (1929—1930), Талдомском (1929—1959, 1960—1963, 1965—1994) и Дмитровском (1963—1965) районах Московской области.
 Юдинский сельсовет — в Асекеевском районе Оренбургской области.